Gambart ist ein Einschlagkrater auf der westlichen Mondvorderseite in der Ebene des Sinus Aestuum, südöstlich von Copernicus.
Der Kraterrand ist etwas unregelmäßig, das Kraterinnere ist mit Lava geflutet.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Astronomen Jean-Félix Adolphe Gambart offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Gambart auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)